Zornstein steht für
Burg Cornštejn in Mähren, Tschechien
Burg Czorsztyn in Kleinpolen, Polen
Sudetendeutsche Akademische Landsmannschaft Zornstein zu Leoben